Micropsephodes är ett släkte av skalbaggar. Micropsephodes ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svampbaggar
Micropsephodes